Прави́тельство Тардьё () — французский кабинет министров периода Третьей республики во главе с Андре́ Тардьё:
 Первое правительство Тардьё — с 3 ноября 1929 по 17 февраля 1930 года;
 Второе правительство Тардьё — с 2 марта по 4 декабря 1930 года;
 Третье правительство Тардьё — с 20 февраля по 10 мая 1932 года.